Walton (Kansas)
Walton (Indiana)
Walton (Kentucky)

Desambiguações de topônimos